A Death on Easter Day – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Tristram of Lyonesse and Other Poems, wydanym w Londynie w 1882 nakładem oficyny Chatto & Windus. Utwór jest poświęcony pamięci poety Dantego Gabriela Rossettiego, który zmarł w Wielką Niedzielę, 9 kwietnia 1882. Sonet, zgodnie z tradycją angielską, jest napisany pentametrem jambicznym, Rymuje się według wzoru włoskiego, abba abba cde cde.
 
The strong spring sun rejoicingly may rise, 
Rise and make revel, as of old men said, 
Like dancing hearts of lovers newly wed: 
A light more bright than ever bathed the skies 
Departs for all time out of all men's eyes. 
The crowns that girt last night a living head 
Shine only now, though deathless, on the dead: 
Art that mocks death, and Song that never dies. 
Albeit the bright sweet mothlike wings be furled, 
Hope sees, past all division and defection, 
And higher than swims the mist of human breath, 
The soul most radiant once in all the world 
Requickened to regenerate resurrection 
Out of the likeness of the shadow of death,

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1882